Десна́ (Десенка) — река в Винницком районе Винницкой области Украины, левый приток Южного Буга. Название Десенка не является официальным, однако широко используется в русской и украинской разговорной речи. Длина — около 80 км, площадь бассейна — около 1400 км².

Протекает по территории Казатинского, Калиновского, Липовецкого и Винницкого районов.

Впадает в Южный Буг возле пгт Стрижавка, в 10 км выше по течению от Винницы. Течёт по равнинной местности, сильно пересечённой балками и оврагами, на реке имеются запруды. Наибольший приток — река Ольшанка (левый приток).

Через Десну построен железнодорожный мост (Юго-Западная железная дорога), ближайшая железнодорожная станция — Десенка.

На реке Десна расположены населённые пункты Самгородок, Лесовая Лысиевка, Старая Прилука, Турбов, Сосонка, Славное.

Примечания

Литература 
 Водные ресурсы и качество речных вод бассейна Южного Буга/ Под ред. В. К. Хильчевского — К.: Ника-центр, 2009. — 184 с.
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 139—142 с.
 

Притоки Южного Буга
Реки Винницкой области